Нухов — фамилия; имеет женскую форму Нухова.
 Нухов, Борис Нургалиевич (род. 1940) — композитор, дирижер, заслуженный артист Тувинской АССР.
 Нухов, Фарид Аюпович (1930—1990) — слесарь-сборщик авиационных двигателей Уфимского моторостроительного завода, Герой Социалистического Труда.